Хофхаймер () — английская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Хофхаймер, Алина (1909—1963) — американская летчица.
 Хофхаймер, Чарли (род. 1981) — американский актер.
 Хофхаймер, Пауль (1459—1537) — австрийский композитор.